|- style="background:#FFFFFF;"
| (101) Елена (Helena)
|—
| 15 августа 1868
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFFF;"
| (102) Мириам (Miriam)
|—
| 22 августа 1868
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (103) Гера (Hera)
|—
| 7 сентября 1868
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (104) Климена (Klymene)
|—
| 13 сентября 1868
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#DDDDFF;"
| (105) Артемида (Artemis)
|—
| 16 сентября 1868
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (106) Диона (Dione)
|—
| 10 октября 1868
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (107) Камилла (Camilla)
|—
| 17 ноября 1868
| Мадрас
| Норман Погсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (108) Гекуба (Hecuba)
|—
| 2 апреля 1869
| Дюссельдорф
| Карл Лютер
|- style="background:#FFFFFF;"
| (109) Фелица (Felicitas)
|—
| 9 октября 1869
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (110) Лидия (Lydia)
|—
| 19 апреля 1870
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFFF;"
| (111) Ата (Ate)
|—
| 14 августа 1870
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (112) Ифигения (Iphigenia)
|—
| 19 сентября 1870
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (113) Амальтея (Amalthea)
|—
| 12 марта 1871
| Дюссельдорф
| Карл Лютер
|- style="background:#FFFFFF;"
| (114) Кассандра (Kassandra)
|—
| 23 июля 1871
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (115) Тира (Thyra)
|—
| 6 августа 1871
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFFF;"
| (116) Сирона (Sirona)
|—
| 8 сентября 1871
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (117) Ломия (Lomia)
|—
| 12 сентября 1871
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#DDDDFF;"
| (118) Пейто (Peitho)
|—
| 15 марта 1872
| Дюссельдорф
| Карл Лютер
|- style="background:#FFFFFF;"
| (119) Алфея (Althaea)
|—
| 3 апреля 1872
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (120) Лахесис (Lachesis)
|—
| 10 апреля 1872
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFDD;"
| (121) Гермиона (Hermione)
|—
| 12 мая 1872
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (122) Герда (Gerda)
|—
| 31 июля 1872
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (123) Брунхильда (Brunhild)
|—
| 31 июля 1872
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (124) Алькеста (Alkeste)
|—
| 23 августа 1872
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (125) Либератрикс (Liberatrix)
|—
| 11 сентября 1872
| Париж
| Проспер Анри
|- style="background:#DDDDFF;"
| (126) Веледа (Velleda)
|—
| 5 ноября 1872
| Париж
| Поль Анри
|- style="background:#FFFFFF;"
| (127) Жанна (Johanna)
|—
| 5 ноября 1872
| Париж
| Проспер Анри
|- style="background:#FFFFFF;"
| (128) Немезида (Nemesis)
|—
| 25 ноября 1872
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (129) Антигона (Antigone)
|—
| 5 февраля 1873
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (130) Электра (Elektra)
|—
| 17 февраля 1873
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (131) Вала (Vala)
|—
| 24 мая 1873
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF; outline:3px solid #6666FF;"
| (132) Эфра (Aethra)
|—
| 13 июня 1873
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (133) Кирена (Cyrene)
|—
| 16 августа 1873
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFFF;"
| (134) Софросина (Sophrosyne)
|—
| 27 сентября 1873
| Дюссельдорф
| Карл Лютер
|- style="background:#DDDDFF;"
| (135) Герта (Hertha)
|—
| 18 февраля 1874
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (136) Австрия (Austria)
|—
| 18 марта 1874
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (137) Мелибея (Meliboea)
|—
| 21 апреля 1874
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (138) Тулуза (Tolosa)
|—
| 19 мая 1874
| Тулуза
| Ж. Перротен
|- style="background:#FFFFFF;"
| (139) Жуйхуа (Juewa)
|—
| 10 октября 1874
| Пекин
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFFF;"
| (140) Жива (Siwa)
|—
| 13 октября 1874
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (141) Люмен (Lumen)
|—
| 13 января 1875
| Париж
| Поль Анри
|- style="background:#DDDDFF;"
| (142) Пулана (Polana)
|—
| 28 января 1875
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (143) Адрия (Adria)
|—
| 23 февраля 1875
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (144) Вибилия (Vibilia)
|—
| 3 июня 1875
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (145) Адеона (Adeona)
|—
| 3 июня 1875
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (146) Луцина (Lucina)
|—
| 8 июня 1875
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFDD;"
| (147) Протогенея (Protogeneia)
|—
| 10 июля 1875
| Вена
| Леопольд Шульхоф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (148) Галлия (Gallia)
|—
| 7 августа 1875
| Париж
| Проспер Анри
|- style="background:#DDDDFF;"
| (149) Медуза (Medusa)
|—
| 21 сентября 1875
| Тулуза
| Ж. Перротен
|- style="background:#FFFFDD;"
| (150) Нюйва (Nuwa)
|—
| 18 октября 1875
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFFF;"
| (151) Абунданция (Abundantia)
|—
| 1 ноября 1875
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (152) Атала (Atala)
|—
| 2 ноября 1875
| Париж
| Поль Анри
|- style="background:#FFFFDD;"
| (153) Хильда (Hilda)
|—
| 2 ноября 1875
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (154) Берта (Bertha)
|—
| 4 ноября 1875
| Париж
| Проспер Анри
|- style="background:#FFFFFF;"
| (155) Сцилла (Scylla)
|—
| 8 ноября 1875
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (156) Ксантиппа (Xanthippe)
|—
| 22 ноября 1875
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (157) Деянира (Dejanira)
|—
| 1 декабря 1875
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFDD;"
| (158) Коронида (Koronis)
|—
| 4 января 1876
| Берлин
| Виктор Кнорре
|- style="background:#FFFFDD;"
| (159) Эмилия (Aemilia)
|—
| 26 января 1876
| Париж
| Поль Анри
|- style="background:#FFFFFF;"
| (160) Уна (Una)
|—
| 20 февраля 1876
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (161) Атхор (Athor)
|—
| 19 апреля 1876
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (162) Лаврентия (Laurentia)
|—
| 21 апреля 1876
| Париж
| Проспер Анри
|- style="background:#DDDDFF;"
| (163) Эригона (Erigone)
|—
| 26 апреля 1876
| Тулуза
| Ж. Перротен
|- style="background:#FFFFFF;"
| (164) Ева (Eva)
|—
| 12 июля 1876
| Париж
| Поль Анри
|- style="background:#FFFFDD;"
| (165) Лорелей (Loreley)
|—
| 9 августа 1876
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (166) Родопа (Rhodope)
|—
| 15 августа 1876
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (167) Урда (Урда)
|—
| 28 августа 1876
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (168) Сибилла (Sibylla)
|—
| 28 сентября 1876
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#DDDDFF;"
| (169) Зелия (Zelia)
|—
| 28 сентября 1876
| Париж
| Проспер Анри
|- style="background:#FFFFFF;"
| (170) Мария (Maria)
|—
| 10 января 1877
| Тулуза
| Ж. Перротен
|- style="background:#FFFFDD;"
| (171) Офелия (Ophelia)
|—
| 13 января 1877
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#DDDDFF;"
| (172) Бавкида (Baucis)
|—
| 5 февраля 1877
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFFF;"
| (173) Ино (Ino)
|—
| 1 августа 1877
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFDD;"
| (174) Федра (Phaedra)
|—
| 2 сентября 1877
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (175) Андромаха (Andromache)
|—
| 1 октября 1877
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFDD;"
| (176) Идуна (Iduna)
|—
| 14 октября 1877
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (177) Ирма (Irma)
|—
| 5 ноября 1877
| Париж
| Поль Анри
|- style="background:#DDDDFF;"
| (178) Белисана (Belisana)
|—
| 6 ноября 1877
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (179) Клитемнестра (Klytaemnestra)
|—
| 11 ноября 1877
| Энн-Арбор
| Дж. К. Уотсон
|- style="background:#FFFFFF;"
| (180) Гарумна (Garumna)
|—
| 29 января 1878
| Тулуза
| Ж. Перротен
|- style="background:#FFFFDD;"
| (181) Эвхарида (Eucharis)
|—
| 2 февраля 1878
| Марсель
| Пабло Коттенот
|- style="background:#DDDDFF;"
| (182) Эльза (Elsa)
|—
| 7 февраля 1878
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (183) Истрия (Istria)
|—
| 8 февраля 1878
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (184) Дейопея (Dejopeja)
|—
| 28 февраля 1878
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (185) Эвника (Eunike)
|—
| 1 марта 1878
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (186) Келута (Celuta)
|—
| 6 апреля 1878
| Париж
| Проспер Анри
|- style="background:#FFFFFF;"
| (187) Ламберта (Lamberta)
|—
| 11 апреля 1878
| Марсель
| Ж. Коджа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (188) Мениппа (Menippe)
|—
| 18 июня 1878
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (189) Фтия (Phthia)
|—
| 9 сентября 1878
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (190) Исмена (Ismene)
|—
| 22 сентября 1878
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (191) Колга (Kolga)
|—
| 30 сентября 1878
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#DDDDFF;"
| (192) Навсикая (Nausikaa)
|—
| 17 февраля 1879
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (193) Амброзия (Ambrosia)
|—
| 28 февраля 1879
| Марсель
| Ж. Коджа
|- style="background:#FFFFFF;"
| (194) Прокна (Prokne)
|—
| 21 марта 1879
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFDD;"
| (195) Эвриклея (Eurykleia)
|—
| 19 апреля 1879
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
| (196) Филомела (Philomela)
|—
| 14 мая 1879
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (197) Арета (Arete)
|—
| 21 мая 1879
| Пула
| Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (198) Ампелия (Ampella)
|—
| 13 июня 1879
| Марсель
| Альфонс Борелли
|- style="background:#FFFFDD;"
| (199) Библида (Byblis)
|—
| 9 июля 1879
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|- style="background:#FFFFFF;"
| (200) Динамена (Dynamene)
|—
| 27 июля 1879
| Клинтон
| К. Г. Ф. Петерс
|}